

Patronyme 

 Ibrahim Eissa (1965-), un journaliste, un romancier et une personnalité de la télévision égyptien ;
 Omar Eissa (1996-), un nageur égyptien ;
 Seif Eissa (1998-), un taekwondoïste égyptien.

Prénom